Михаи́л Ла́заревич Гершано́вич (1924—2013) — советский и российский онколог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения химиотерапии ФГУ «НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова» Минздрава РФ, лауреат государственной премии РФ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН.

Биография 
Родился 18 сентября 1924 года в городе Прилуки Полтавской губернии (ныне Черниговской области Украины). Его отец был рабочим, мать домохозяйкой.

В 1928 году семья переехала в Ленинград. В 1932 году Михаил поступил в находившуюся недалеко от дома школу на Греческом проспекте. Тогда она называлась 102 фабрично-заводская семилетка Володарского района Ленинграда, а сейчас это 155 гимназия Центрального района Санкт-Петербурга. В их классе училась Наталья Бехтерева.

Отечественную войну Михаил встретил в Ленинграде, где прожил до мая 1942 года в котором, окончив школу, был эвакуирован в Пестово. Далее, после поправки здоровья он поступает в Военно-морскую медицинскую академию, которая тогда была эвакуирована в город Киров.

В 1947 году Михаил Лазаревич блестяще заканчивает обучение в академии, получив за всё время лишь одну четвёрку — на государственном экзамене по марксизму-ленинизму. Для дальнейшего прохождения службы его направляют в Главный госпиталь Балтийского флота, располагающийся в Таллине.

Далее с 1947 по 1961 год, в общей сложности более 14 лет, Михаил Лазаревич Гершанович служил на флоте в одном и том же госпитале. Здесь же в 1955 году он защитил кандидатскую диссертацию, после чего продолжил работу в должности начальника отделения.

В 1961 году в СССР было проведено широкомасштабное сокращение вооружённых сил. В частности, Главный госпиталь Балтийского флота, располагавшийся ранее во множестве зданий таллинского парка Кадриорг, сократил число коек с 1000 до 200 и уплотнился до одного корпуса. Несмотря на то, что М. Л. Гершановичу не хватало до пенсии лишь полгода стажа и 5 лет службы, он был вынужден уволиться в запас.

Незадолго до этих событий от онкологического заболевания (лимфомы Ходжкина) умер близкий друг семьи Гершановича. Михаил Лазаревич принял решение заняться в дальнейшем именно этой проблемой и поступил на работу в Институт онкологии АМН СССР в качестве младшего научного сотрудника. Здесь уже работал его друг и учитель — профессор Николай Васильевич Лазарев, который посоветовал специализироваться на химиотерапии. В этот период Михаил Лазаревич познакомился с профессором Н. Н. Петровым.

В 1965 году, после переезда института в новое здание в посёлке Песочный, М. Л. Гершанович был назначен заведующим отделением химиотерапии. Со временем отделение стало практическим «монополистом» в области лечения лимфомы Ходжкина. Уже имеются бывшие пациенты с таким диагнозом, прожившие более тридцати лет, то есть полностью вылечившиеся.

В 1978 году Михаил Лазаревич был вызван в ЦК КПСС, где ему поручили медицинское обеспечение команды Анатолия Карпова на матче с Виктором Корчным за звание чемпиона мира по шахматам. Причины для этого было две. Во-первых, М. Л. Гершанович долгое время работал врачом общей практики, а во-вторых, он довольно давно дружил и с самим А. Карповым, и с его старшим другом гроссмейстером Михаилом Талем. Как следствие, в послужном списке известного онколога появилась экзотическая страница — врач спортивной команды.

В 1980 году М. Л. Гершанович защитил докторскую диссертацию.

В 2001 году М. Л. Гершанович в числе восьми сотрудников Института онкологии за разработку методов химиотерапии опухолей стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации.

До последних дней Михаил Лазаревич являлся руководителем отделения химиотерапевтического отделения с паллиативной помощью НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова. Он скончался 16 декабря 2013 года в Санкт-Петербурге.

Научный вклад 
Михаил Лазаревич Гершановичем написано более 600 печатных работ и 10 монографий, касающихся главных проблем клинической онкологии. В 2009 году вышла в свет известная среди онкологов монография «Лекарственная терапия опухолей», а ранее был написан фундаментальный труд «Симптоматическая терапия в онкологии».

Любопытные факты 
 Михаил Лазаревич является одним из немногих российских учёных медиков, который лично исследовал феномен филиппинских хилеров. В 1978 году, в бытность своей работы врачом команды Анатолия Карпова, он находился в Багио в рамках матча за первенство мира с Виктором Корчным. Тогда и удалось посетить хилера с исследовательской целью. Гершанович М., для выяснения истины решил сам подвергнуться операции. Он хотел, чтобы ему удалили варикозный узел на ноге и небольшую, доброкачественную опухоль, базалиому, над левым глазом. И то, и другое очень удобно для демонстрации результата, так как присутствовало на поверхности тела в явной форме. Несмотря на все старания хилера удаление не получилось. И даже наоборот. В результате этих стараний упомянутые образования воспалились, и их пришлось срочно оперировать уже дома, в Ленинграде. Итог эксперимента над собой Гершанович М. Л. выразил словами: «После всего увиденного могу дать присягу: хирургии не было, был искусный фокус».

 В конце 1980-х годов директор Тбилисского зоопарка Гачичеладзе разработал и организовал производство из хрящей катрана препарат «Катрекс», предназначенный для борьбы с раковыми опухолями. Врачи киевского института онкологии дали ему положительное заключение, и у зоопарка стали собираться толпы граждан всей страны, желавших купить лекарство, продававшееся по три рубля за ампулу. Для выяснения истинной сути феномена по поручению ЦК КПСС была создана комиссия, куда вошёл и Гершанович М. Л. Оказалось, что «Катрекс» никак не воздействует ни на какой вид опухоли. Более того, вследствие его изготовления в подсобных помещениях зоопарка, препарат был «грязным» и пациенты рисковали потерять остатки своего здоровья. После публикации выводов комиссии была попытка поджечь квартиру Михаила Лазаревича, но волей случая дело ограничилось сгоревшей дверью.

Примечания

Ссылки 
 О тех, кто посвятил жизнь борьбе с онкологическими заболеваниями. Телерепортаж 100ТВ от 07.04.2009 г.

Выпускники Военно-медицинской академии
Онкологи СССР
Онкологи России